

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Trzeciaki – część  wsi Marysin w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Trzeciaki – część wsi Leliwa w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Trzeciaki – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Trzeciaki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze

Miejscowości na Białorusi 
 Trzeciaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie olekszyckim
 Trzeciaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie kiemieliszkowskim
 Trzeciaki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim, w sielsowiecie kuchczyckim
 Trzeciaki – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.